Edmílson ou Edmilson est un prénom brésilien. Certains footballeurs l'utilisent comme surnom et sont désignés ainsi :

 Edmílson (1968-), Edmílson Paulo da Silva, footballeur brésilien ayant joué au RFC Seraing et au Standard de Liège.
 Edmilson (1968-), Edmilson Dias de Lucena, footballeur brésilien ayant évolué au Portugal, en Arabie Saoudite et en Corée du Sud.
 Edmílson (1971-), Edmílson Gonçalves Pimenta, footballeur brésilien ayant notamment joué au Paris Saint-Germain.
 Edmilson (1974-), Edmilson Carlos Abel, footballeur brésilien.
 Edmílson (1976-), José Edmílson Gomes de Moraes, footballeur brésilien ayant joué à l'Olympique lyonnais et au FC Barcelone.
 Edmilson (1976-), Edmilson Alves, footballeur brésilien.
 Edmílson (1982-), Edmilson dos Santos Silva, footballeur brésilien évoluant au Japon.
 Edmílson Matias (1974-), footballeur brésilien évoluant au Brésil.
 Edmilson Junior (1994-), footballeur belgo-brésilien évoluant au Standard de Liège.

Voir aussi 
 Edimílson